A kis hableány – Hans Christian Andersen 1831-ben megjelent meséje
 A kis hableány – koppenhágai szobor
 A kis hableány – A Toei Animation 1975-ös animációs filmje
 A kis hableány (Malá mořská víla) (1976) csehszlovák film
 A kis hableány – Andersen meséjének feldolgozása, melyet a Disney rajzfilmstúdió készített 1989-ben
 A kis hableány 2. – A tenger visszavár – A kis hableány című animációs film 2000-es folytatása
 A kis hableány 3. – A kezdet kezdete – A kis hableány című animációs film 2008-as folytatása
 A kis hableány – Disney-rajzfilmsorozat
 A kis hableány – a Fuji Eight 1991-es animesorozata
 A kis hableány – Andersen meséjének 1998-as, ausztrál feldolgozása
 A kis hableány – megtörtént eseményen alapuló amerikai televíziós film
 A kis hableány – 2013-as német televíziós film, mely a A Grimm testvérek legszebb meséi című filmsorozat epizódja is
 A kis hableány – 2023-as amerikai film, az 1989-es film remake-je